Les Dernières Vacances peut désigner :
Les Dernières Vacances, film de Roger Leenhardt, sorti en 1948 ;
Les Dernières Vacances, titre québécois du film Vacances sur ordonnance (Last Holiday), réalisé par Wayne Wang, sorti en 2006.